Gottfried Kinkel – poeta, storico, rivoluzionario, docente e giornalista tedesco
 Johanna Kinkel – compositrice, scrittrice, pedagoga e rivoluzionaria tedesca
 Klaus Kinkel – politico tedesco
 Robert Kinkel – musicista e ingegnere musicale statunitense